Leonor de Solms-Hohensolms-Lich (en alemán: Eleonore zu Solms-Hohensolms-Lich, Lich, 17 de septiembre de 1871 - Ostende, 16 de noviembre de 1937) fue la segunda esposa de Ernesto Luis, gran duque de Hesse-Darmstadt, y la madre de sus dos hijos, Jorge Donato y Luis.

Biografía 

Leonor nació en Lich el 17 de septiembre de 1871. Sus padres eran Germán Adolfo, príncipe de Solms-Hohensolms-Lich, y su esposa, la condesa Inés de Stolberg-Wernigerode. En 1904, a la edad de treinta y tres años, conoció al gran duque Ernesto Luis de Hesse-Darmstadt, que se había divorciado de su primera esposa, la princesa Victoria Melita de Sajonia-Coburgo-Gotha, en 1901. 

Según Penny Wilson, debido a su edad, Leonor no estaba en condiciones de encontrar fácilmente un marido adecuado y el gran duque se sentía presionado por tener un heredero, así que es posible que llegaran a un arreglo; pero a pesar de que la unión no se dio a causa de un amor apasionado, la pareja llegó a tener una relación armoniosa basada en la amistad y el cariño. Ernesto Luis y Leonor se casaron el 2 de febrero de 1905 en la capilla de la corte del Castillo Viejo en Darmstadt, Imperio alemán. La pareja tuvo dos hijos: 

 Jorge Donato (Darmstadt, 8 de noviembre de 1906-Ostende, 16 de noviembre de 1937).
 Luis (Darmstadt, 20 de noviembre de 1908-Fráncfort, 30 de mayo de 1968).

A diferencia de la primera esposa de Ernesto Luis, Leonor cumplió apropiadamente con su papel de gran duquesa y apoyó lealmente a su marido. Al estallar la Primera Guerra Mundial, Guillermo II, el emperador alemán, llamó al servicio a Ernesto Luis; mientras tanto, Leonor se dedicó activamente a organizar los servicios de socorro. Al terminar la guerra, Guillermo II abdicó a causa de la Revolución de noviembre de 1918, y el Gran Ducado de Hesse fue abolido. Debido al gran afecto que le profesaba el pueblo y a diferencia de otros príncipes, a Ernesto Luis y su familia, se les permitió permanecer en Alemania y conservar algunas propiedades. 

Jorge Donato se casó el 2 de febrero de 1931 con su prima, la princesa Cecilia de Grecia y Dinamarca, hija de príncipe Andrés de Grecia y Dinamarca y de la princesa Alicia de Battenberg. Luis planeaba casarse en octubre de 1937, pero el matrimonio fue aplazado hasta noviembre a causa del fallecimiento de Ernesto Luis el 9 de octubre de 1937.

El 16 de noviembre, Leonor se dirigía a Londres para acudir a la boda en compañía de Jorge Donato, Cecilia y sus dos hijos varones. El avión, que volaba a través de una niebla muy densa, se estrelló contra la chimenea de una fábrica cerca de Ostende, en Bélgica, mientras intentaba un aterrizaje de emergencia. Ninguno de los pasajeros sobrevivió al accidente. Al día siguiente, Luis se casó con Margarita Campbell-Geddes, hija de Auckland, Campbell-Geddes, primer barón Geddes —exministro del Gabinete y exembajador británico en los Estados Unidos—, en una pequeña ceremonia con los invitados vestidos de luto.

Legado 
La Hochzeitsturm, o Torre Nupcial en español, de estilo art nouveau, se construyó en Darmstadt para conmemorar el matrimonio de Leonor y Ernesto Luis. La construcción de ladrillos, que tiene 48,5 metros de altura y fue terminada en 1908, se encuentra ubicada en Mathildenhöhe y fue diseñada por el reconocido arquitecto Joseph Maria Olbrich. En la parte superior tiene cinco proyecciones verticales que recuerdan a una mano extendida, característica que le ha valido el nombre coloquial de la «Torre de los cinco dedos».

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

Casa de Hesse-Darmstadt
Nobles de Alemania del siglo XIX
Nobles de Alemania del siglo XX
Casa de Solms
Damas de la Orden del León dorado (en brillantes)